Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1928 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Helen Wills je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
 Helen Wills (prvakinja)
 Molla Mallory (polfinale)
 Helen Jacobs (finale)
 Edith Cross (polfinale)
 Charlotte Chapin (četrtfinale)
 Marjorie Morrill (četrtfinale)
 Penelope Anderson (četrtfinale)
 May Sutton Bundy (tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1928